Tony Hawk’s Pro Skater 2 (сокр. THPS2) — видеоигра в жанре спортивного симулятора скейтбординга, разработанная компанией Neversoft и выпущенная Activision 19 сентября 2000 года для игровой приставки PlayStation, вторая по счёту в серии Tony Hawk. В дальнейшем игра была портирована на Nintendo 64, Dreamcast, Game Boy Advance, Mac OS и Windows. Также игра была адаптирована под Game Boy Color.

Продолжение, Tony Hawk’s Pro Skater 3, вышло в 2001 году. Ремастер игры вместе с первой частью под названием Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 вышел в 2020 году.

Игровой процесс 
Геймплей претерпел небольшие изменения в сравнении с Pro Skater. Так, в режиме карьеры, за выполнение разнообразных миссий начисляется внутриигровая валюта. Игрок волен свободно распоряжаться полученными средствами, по своему усмотрению тратя их на улучшение навыков персонажа или покупку новых скейтбордов. Впервые в серии появилась возможность создать собственного персонажа («Create-a-Skater») и скейт-площадку («Park Editor»).

Представленные скейтбордисты 
В игре представлены тринадцать реально существующих профессиональных скейтбордистов, а также четыре разблокируемых оригинальных персонажа, в зависимости от версии. Кроме того, в игре появился Человек-паук благодаря лицензионному соглашению с Marvel Comics. Кроме того, в южнокорейской и других азиатских версиях появилась группа Fin.K.L.. Скейтеры, выделенные жирным шрифтом, являются новыми для серии.

 Тони Хоук
 Боб Бернквист
 Стив Кабальеро
 Карим Кэмпбелл
 Руне Глифберг
 Эрик Костон
 Баки Ласек
 Родни Маллен
 Чад Маска
 Эндрю Рейнольдс
 Джефф Роули
 Элисса Стимер
 Джейми Томас
Секретные персонажи:
 Офицер Дик
 Рядовой Каррера
 Человек-паук
 Мак Сквиб (Тони Хоук в стиле 1980-х годов)
 Минди (только в версии для Game Boy Advance)
 Трикси (только версии для Xbox/Dreamcast)

Pro Skater 2X 
Игра, выпущенная компанией Treyarch 12 ноября 2001 года для игровой приставки Xbox. Помимо уровней из первой и второй частей игры, претерпевших небольшие изменения, были добавлены 5 новых, мультиплеер с поддержкой до 4-х игроков и возможность создать персонажей женского пола.

Саундтрек

Факты 
 В игре в качестве секретного и играбельного персонажа, можно открыть и поиграть за Человека-паука.

Ссылки 
 Tony Hawk’s Games Wiki

Примечания 

Компьютерные игры 2000 года
Продолжения компьютерных игр
Симуляторы скейтбординга
Игры для Dreamcast
Игры для Game Boy Advance
Игры для Game Boy Color
Игры для Mac OS
Игры для Nintendo 64
Игры для PlayStation
Игры для Windows
Игры для Xbox
Игры для мобильных телефонов
Компьютерные игры, разработанные Neversoft
Компьютерные игры с трёхмерной графикой
Tony Hawk